Adson ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Washington Adson (1887–1951), amerikanischer Neurochirurg
 Artur Adson (1889–1977), estnischer Dichter
 John Adson (ca. 1580–1640), Komponist des Barock
sowie der Name von
 Adson oder Adso von Montier-en-Der (10. Jahrhundert), Abt und Verfasser einer Schrift über den Antichrist

Fiktive Personen:
 Adson von Melk, fiktive Gestalt im Roman Der Name der Rose

Siehe auch:
 Adson Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Adson-Test